– imię japońskie noszone zarówno przez kobiety jak i przez mężczyzn.

W języku japońskim wyraz  oznacza „królik”.

Fikcyjne postacie 
 Usagi Tsukino (うさぎ), główna bohaterka mangi i anime Czarodziejka z Księżyca, nazwana tak ze względu na jej związek z Księżycem, na którym według legend japońskich żyje królik, ubijający ciastka mochi,
 Usagi Yojimbo (兎), bohater komiksu o średniowiecznej Japonii i zarazem seria komiksowa autorstwa Amerykanina japońskiego pochodzenia Stana Sakai.

Przypisy 

Imiona japońskie